Living Things – gruppo musicale statunitense
 Living Things – album di Matthew Sweet del 2004
 Living Things – album dei Linkin Park del 2012